

Вінтер-Гарбор — місто, штат Мен
 Вінтер-Гарбор — переписна місцевість, штат Мен